Osoby o tym nazwisku:
 Ihor Łewczenko – ukraiński piłkarz
 Jewhen Łewczenko – ukraiński piłkarz
 Julija Łewczenko – ukraińska lekkoatletka
 Ołeksij Łewczenko – ukraiński piłkarz
 Wołodymyr Łewczenko – ukraiński piłkarz